Jamaicas parishes är landet Jamaicas fjorton parish – distrikt eller civila församlingar. De är grupperade i tre historiska counties som inte har någon administrativ uppgift.

Lista på parishes

Se även 
 ISO 3166-2:JM , ISO 3166-2-koden för Jamaicas parishes.

Kommentarer

Referenser

Externa länkar 
 statoid site

Jamaicas geografi
Administrativa indelningar av länder i Amerika